Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) – książę, koniuszy wielki koronny
 Janusz Antoni Wiśniowiecki (1678–1741) – książę, marszałek nadworny litewski, podczaszy litewski, kasztelan i wojewoda krakowski, kasztelan i wojewoda wileński